Een kafje is een vliezig tot groen en vlezig schubje aan de bloeistengel onder de aanhechting van een bloem. De term kafje wordt vooral gebruikt bij grassen en cypergrassen. Bij grassen zijn enkele gespecialiseerde vormen als de kelkkafjes en de kroonkafjes. Op de rug van de kafjes, of aan de top daarvan kan bij grassen een kafnaald staan.

Bij het dorsen van graan worden de graankafjes verwijderd, zodat de graankorrels gescheiden worden van het "kaf".

Bloemmorfologie